Janne Reinikainen est un nom pouvant désigner:

 (né en 1969), acteur finlandais
 (né en 1981), joueur finlandais de football

Voir aussi

Reinikainen, Janne